

Biografia 
Arruolatosi nel Corpo della Guardia di Finanza nel 1981, ha prestato servizio, in qualità di finanziere, dapprima presso la Compagnia di Bologna e in seguito in quella di Tarvisio.
Dal giugno 1985, al termine del biennio di corso presso la Scuola Sottufficiali, ha prestato servizio presso il Nucleo regionale di Polizia tributaria di Palermo, con distacco presso il locale Tribunale. In tale contesto ha avuto modo di operare, alle dipendenze funzionali dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nel settore della lotta alla criminalità organizzata, prendendo così parte ad alcune indagini di polizia giudiziaria.
Dal 1988 al 1994 ha continuato a svolgere la stessa funzione presso il Nucleo Centrale di Polizia Tributaria di Roma e, in seguito alla costituzione dei Reparti d'Investigazione sulla Criminalità Organizzata, presso il Gruppo di Investigazione (GICO) di Roma.

Parallelamente all'attività operativa, ha coltivato una specifica competenza, acquisita negli anni, nel settore storico, tanto da venir assegnato a partire dall'estate del 1994 al Museo Storico del Corpo con la qualifica di "sottufficiale addetto". Proprio in questo ambito ha saputo contribuire alla maggiore diffusione della cultura storica fra i giovani, gli studiosi estranei alla Guardia di Finanza e la collettività in generale. Una delle sue prime realizzazioni è stata quella di aggiornare e di informatizzare gli schedari "Caduti" e "Decorati" del Corpo.

È autore di numerosi libri, nonché di articoli e saggi pubblicati da riviste nazionali e internazionali. Importanti i suoi lavori sullo studio del soccorso ai profughi ebrei e ai perseguitati politici, oltre che sul periodo della Resistenza e della guerra di Liberazione, mettendo in luce illustri figure di eroici finanzieri. Da citare, poi, i suoi numerosi studi sulla storia militare e sulla storia dell'America Latina, sulla storia dell'emigrazione italiana nel Mondo e sulla sua città natale Castellabate, del cui gonfalone è stato il firmatario delle proposte di conferimento delle due medaglie (CRI e Merito Civile).

Per tali meriti culturali è stato promosso ufficiale nel 2003, oltre che nominato capo sezione dell'Ufficio Storico del Comando Generale, comandante del Centro Studi Storici e Beni Museali e infine direttore del Museo storico della Guardia di Finanza.
Diviene socio prima della Società italiana di Storia militare, poi della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea. 
Attualmente ricopre il grado di colonnello in ausiliaria.

Onorificenze e riconoscimenti

Note

Bibliografia 
 “La Banda Musicale della Guardia di Finanza, 1926 – 1996”, coautore Lamberto Guidolotti, Museo Storico della Guardia di Finanza Roma, 1996;
 “I Finanzieri nella repressione del brigantaggio, 1860 – 1866”, coautore Roberto Bartolini, Museo Storico della Guardia di Finanza Roma, 1998;
 “La Reazione Borbonica nel Cilento occupato dai francesi”, Edizioni Associazione Culturale “Mons. A. M. Farina, Castellabate, luglio 1999;
 “Scanderberg, mito e realtà di un eroe albanese”, coautori Massimo Tannini e Roberto Bartolini, Tipografia della Scuola Nautica di Gaeta, 2000;
 “Il Brigadiere Mariano Buratti, eroe della Resistenza, Medaglia d'Oro al Valor Militare”, Museo Storico della Guardia di Finanza Roma, 2004;
 “La Guerra del Pacifico”, coautore Roberto Bartolini, Edizioni Marvia, 2003;
 “L'insegnamento della scherma nella formazione della classe militare: L'esperienza nelle Fiamme Gialle (1862 – 2002), coautore Gianluca Carosella, Associazione Italiana Maestri di Scherma Roma, 2005;
 “Gli aiuti ai profughi ebrei e ai perseguitati: il ruolo della Guardia di Finanza, 1943 – 1945”, coautore Gen. C.A. Luciano Luciani, Museo Storico della Guardia di Finanza Roma, 2005;
 “La Guardia di Finanza a Castellabate in due secoli di storia italiana (1808 – 2005), coautore Vincenzo Caputo, Museo Storico della Guardia di Finanza Roma, 2006;
 “Il Comando Generale della Guardia di Finanza nel primo secolo di attività”, coautore Luciano Luciani, Ente Editoriale della Guardia di Finanza Roma, 2006;
 “Il lessico nei traffici via mare e storie di finanzieri e contrabbandieri”, coautore Enrico Gurioli, Comando Generale della Guardia di Finanza Roma, 2007;
 “Una Fiamma Gialla di nome Vittorio G. Rossi”, Museo Storico della Guardia di Finanza Roma, 2006;
 “Un anno sul Monte Bisbino: Salvatore Corrias, un finanziere nel giardino dei giusti”, Museo Storico della Guardia di Finanza Roma, 2007;
 “Morte sullo Stretto. I cento anni del terremoto di Messina e Reggio Calabria e del concorso della Guardia di Finanza”, Edizione del Museo Storico della Guardia di Finanza – Roma, 2008;
 “Albo d'Oro – I Caduti e i Decorati al Valor Militare e Civile di Castellabate”, coautore Prof. Gennaro Malzone, Edizione del Comune di Castellabate, 2008;
 “Castellabate negli Stati Uniti – Faust Dominic Malzone, l'emigrante con la passione per il teatro”, coautore Prof. Gennaro Malzone, Edizione del Comune di Castellabate, 2009;
 “Don Giuseppe Gabana – Soldato di Cristo e martire della fede (1904 – 1944)”, Edizioni San Paolo – Cinisello Balsamo, febbraio 2009;
 “Tutte le cose impossibili diventano possibili. Antonio Ambroselli, L'uomo, il Finanziere, l'Eroe (1915 – 1975), Edizione Associazione per la memoria storica “Antonio Ambroselli”, gennaio 2009;
 “Storia dei Baschi Verdi (1972 – 2009)”, coautore Giuseppe Furno, Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza – Roma, ottobre 2009;
 “Gli Eroi del Ceresio”, coautore Enrico Fuselli, Edizioni Museo Storico G. di F. ed Ass.ne Nazionale Finanzieri d'Italia – Roma, aprile 2010;
 “Giovanni Macchi, l'Eroe del Pal Piccolo (1871 – 1915), coautore Luciano Luciani, Museo Storico della Guardia di Finanza Roma, maggio 2010;
 “Duecento anni di Fiamme Gialle all'ombra dell'Etna – La caserma Angelo Majorana di Catania”, Giuseppe Maimone Editore Catania, giugno 2010;
 “Francesco Niglio, Eroe della Resistenza e Fiamma Gialla di rare virtù”, Edizione Digital Press – S. Maria di Castellabate, 7 maggio 2010;
 “I finanzieri di Donnalucata”, Edizione Albatros Il Filo Roma, novembre 2010;
 “Il Colonnello Carlo Romani (1883 – 1973). Un fiero abruzzese fra le sue amate Fiamme Gialle”, Edizione Museo Storico della Guardia di Finanza – Roma, dicembre 2010;
 “Dalla Vetta d’Italia all'abisso di Auschwitz. Storia di Elia Levi. Un finanziere vittima della Shoah (1912 – 1944)”, Edizioni Giuntina Firenze, gennaio 2011;
 “Dall'esercito meridionale alla Guardia Doganale. Il ruolo degli ex Garibaldini nella formazione della classe dirigente e del personale del novello Corpo di Finanza del Regno d'Italia”, Centro Tipografico Fiamme Gialle Roma, maggio 2011;
 “Arrigo Procaccia di religione israelita. Un finanziere nella tempesta delle leggi razziali”, Coautore Dr. Giovanni Cecini, Edizioni Chillemi Roma, ottobre 2011;
 “San Marco di Castellabate: dal porto greco-romano al porto turistico”, coautore Prof. Gennaro Malzone, Edizione del Comune di Castellabate, 2011;
 “L'Angelo del Tiburtino. Storia di Michele Bolgia, il ferroviere che salvò centinaia di deportati”, Edizioni Chillemi – Roma, giugno 2011;
 “L'Assistenza Spirituale nella Guardia di Finanza – Origini ed evoluzione storica (1774 – 2012)”, coautore Mauro Saltalamacchia, Edizioni Museo Storico della Guardia di Finanza – Roma, settembre 2012 ;
 “Un secolo in gialloverde 1911 – 2011. Storia e protagonisti dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle”, De Agostini – Novara, novembre 2012;
 “Dogane, Doganieri e Fiamme Gialle ad Acciaroli e Pioppi (1187 – 1999)”, Centro Promozione Culturale per il Cilento – Acciaroli, aprile 2012;
 “Il Contrabbandiere di uomini. Storia del finanziere Giovanni Gavino Tolis un eroe del bene al servizio dell'umanità (1919 – 1944)”, Carlo Delfino Editore – Sassari, aprile 2012;
 “Luigi Pirondini. Il Maresciallo della Guardia di Finanza e la resistenza antifascista. La via e gli scritti”, Dominioni Editore – Como, giugno 2012;
 “Gli Eroi del Dibrano. Storia di un manipolo di Finanzieri e Carabinieri nei primi giorni del conflitto Italo-Jugoslavo (6-11 aprile 1941)”, edizioni Chillemi – Roma, dicembre 2012.
 “La Guerra di Claudio. Storia del finanziere Claudio Sacchelli un angelo del bene contro l'odio razziale e la persecuzione nazi-fascista (1913 – 1945)”, coautore Gen. C.A. Luciano Luciani, edizione Museo Storico Guardia di Finanza – Roma, febbraio 2013;
 “Le Prime Gocce…ricordo di Raimondo Falqui, un finanziere caduto per l'Italia (1934 – 1956)”, Carlo Delfino Editore – Sassari, maggio 2013;
 “Il Raggio della Morte. La storia segreta del militare italiano che avrebbe potuto cambiare il corso della 2ª guerra mondiale”, coautore Giancarlo Pavat, edizione XPublishing – Roma, luglio 2013
 “Non Dimenticateci! Breve storia degli eroici finanzieri sardi Salvatore Cabitta e Martino Cossu, vittime del terrorismo altoatesino, Medaglie d'Oro al Merito Civile alla Memoria”, Carlo Delfino editore, Sassari 2014

Collegamenti esterni